Lusitanien steht für:
Lusitania (Provinz), antike römische Verwaltungseinheit
Portugal, poetischer Name
Königreich Lusitanien, 1807 geplanter spanischer Vasallenstaat

Siehe auch:
Lusitania